TCDD Е8000 — электропоезд, построенных французской компанией Alstom для Турецких государственных железных дорог (TCDD) в 1955 и 1962-1963 годах. В 2010 году поезда начали заменять на более современные. В 2011 году был списан последний поезд.

Длина одного вагона составляет 27 метров. Максимальная скорость - 90 км/ч.

Ссылки

http://www.trainsofturkey.com/w/pmwiki.php/MUs/E8000

Электропоезда Турции
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 1995 году